Can Ramonet (Tossa de Mar), casa a la Selva

 Can Ramonet (Sant Pere de Ribes),

 Can Ramonet (Amer), casa a la Selva

 Can Ramonet o Can Fortià, habitatge al nucli de Santa Maria de Besora (Osona)